Pet Shop Boys, grup musical de synthpop del Regne Unit
 Paris School of Business, escola de negocis europea
 Partit Socialista Belga, partit polític de Bèlgica
 Partit Socialista Búlgar, partit polític de Bulgària
 Partit Socialista Burkinès, partit polític de Burkina Faso
 Partit Socialista Basc, (en basc Euskal Sozialista Biltzarrea), partit polític del País Basc
 Partit Socialista de Brasil, partit polític de Brasil
 Partit Socialdemòcrata Balear, partit polític històric de les Balears
 Pacific Symposium on Biocomputing, conferència anual en biologia computacional